Liste des villes de la voïvodie des Basses-Carpates. La voïvodie comprend 49 villes. La population est basée sur les données gouvernementales du .

Références 

Basses-Carpates